

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Ок. 590 — основание несколькими ионийскими городами у восточного устья Нила колонии Навкратиса.
 Смерть  и Керкила, попавших в засаду в лесу между Пиррой и Митиленой. Питтак избран эсимнетом-правителем Митилены. Смерть Антименида. Предательство Алкея.
 590—580 — Тирания Питтака в Митиленах. Алкей и Сапфо — его современники.
 590—560 — основана колония Милета Одесс.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Во 2 луне, в день синь-ю был похоронен луский князь Сюань-гун.
 Во 2 луне в княжестве Лу вода не замерзала.
 В 3 луне луский гарнизон поставлен в Цю, рядом с циской границей.
 Летом луский посол Цзансунь Сюй заключил союзный договор с цзиньским князем в Чы-цзы.
 Осенью войско чжоуского вана было разбито мао-жунами, цзиньский сановник отправился мириться с ними и успешно добился этого.

См. также

Примечания